Oakwood Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oakwood Historic District (Catawba County, North Carolina), ID-Nr. 86000687
 Oakwood Historic District (Guilford County, North Carolina), ID-Nr. 90002197
 Oakwood Historic District (Wake County, North Carolina), ID-Nr. 74001380